Die Herrendoppelwettbewerbe im Badminton der Sommer-Universiade 2007 fanden in der Thammasat-Universität in Bangkok vom 12. bis zum 15. August 2007 statt.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Referenzen 
http://web.archive.org/web/20110617104718/http://sports123.com/bad/results/mun-d-2007.html

2007 Herrendoppel
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Universiade 2007/Badminton (Herrendoppel)
Badminton, Herrendoppel